est un mot anglais qui signifie littéralement « erreur médicale ». Il peut aussi faire référence à :

 Malpractice, un album du rappeur américain Redman sorti en 2001 ;
 Malpractice, un album du groupe britannique Dr. Feelgood ;
 Malpractice (en français Scandale à l'hôpital ou Pratique douteuse), un film indépendant réalisé par Micky Dolenz, produit par Anita Gershman en 2001 ;
 Malpractice, un téléfilm avec Dorothy Alison datant de 1989 ;
 Malpractice, un groupe britannique fondé par le producteur et DJ britannique Adam F, avec notamment Ben Calvert à la batterie.